Atax (taxi), een Amsterdams taxibedrijf dat elektrische auto's in dienst had
 Aude (rivier), de Latijnse naam van een rivier in Frankrijk